Macelwane ist der Familienname von:
 James B. Macelwane (18831956), US-amerikanischer Seismologe

Sonstiges:
 Mount Macelwane, Berg im Ellsworthland, Antarktika